The Feud ("la faida" in lingua inglese) può riferirsi a:
The Feud – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
The Feud – cortometraggio del 1910 diretto da Sidney Olcott
The Feud – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Feud – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Feud – cortometraggio del 1915 diretto da F.I. Butler
The Feud – film muto statunitense del 1919 diretto da Edward LeSaint
The Feud – film muto statunitense del 1926 diretto da Robert P. Kerr
The Feud – film statunitense del 1977 diretto da Jeff Goldin
The Feud – film statunitense del 1989 diretto da Bill D'Elia